Во́ря — река в Московской области России, левый приток Клязьмы.

Длина — 108 км (по другим данным — 109 км), площадь водосборного бассейна — 1220 км².

Течение 

В верхнем течении представляет собой теряющийся ручей, русло оформляется лишь после прохождения через озеро Озерецкое и окружающие болота. Протекает через города Хотьково и Красноармейск, в городе Лосино-Петровском впадает в реку Клязьму в 551 км от её устья. Высота устья — 127 м над уровнем моря. Уклон реки — 0,94 м/км.

На реке также расположены посёлки Заречный, Репихово, Медное Власово, деревни Репихово, Голыгино, Каблуково и Корпуса.

Притоки 
(расстояние от устья)
 4,8 км: река Жмучка (лв)
 11 км: река Любосеевка (пр)
 15 км: река Пружёнка (Беленькая) (лв)
 19 км: река Гречушка (пр)
 29 км: река Лашутка (пр)
 40 км: река Талица (пр)
 62 км: река Торгоша (лв)
 66 км: река Пажа (лв)

Достопримечательности 

Река представляет интерес для сплава на байдарках; по берегам — популярные места массового отдыха.

В верхнем течении находится исторический музей-усадьба Абрамцево, где любили бывать многие знаменитые русские писатели и художники.

Около устья находится санаторий «Монино», расположившийся в усадьбе «Глинки», построенной в XVIII в. сподвижником Петра I Брюсом.

В двух километрах выше Красноармейска на излучине реки находится Пирожная гора, здесь находятся остатки древнего городища овальной формы со следами насыпного вала. Культурный слой достигает 2 метров, найдены обломки Дьяковской и Славянской керамики. На левом берегу у деревни Громково находится ещё одно — Громковское славянское городище.

В 1947 году на реке около деревни Мишнево заработала малая гидроэлектростанция, сегодня здесь видны остатки бетонной плотины.

На левом берегу в селе Авдотьино, находится действующий православный монастырь — Николо-Берлюковская пустынь.

Галерея

Примечания 

Притоки Клязьмы
Реки Дмитровского района Московской области
Реки Сергиево-Посадского района
Реки Пушкинского района
Реки Щёлковского района
Лосино-Петровский